Les rōjū, titulaires de hautes fonctions dans le gouvernement du shogunat Tokugawa.
 Le Roju, un cours d'eau du canton de Vaud.